Rodia ou Rodiá fait référence à :

 , une ville en Achaïe, en Grèce,
 Rodiá, un village de Crète, en Grèce,
 , un village en Macédoine-Occidentale, en Grèce,
 , un village de Thessalie, en Grèce.

 Simon Rodia, architecte, ingénieur, artiste, sculpteur américain.

 Autre
 Rodia, une planète fictive de l'univers de Star Wars.